Риша́р () — французское имя и фамилия.

Имя 
 Ришар Английский () — английский алхимик XIV века.
 Ришар Ачерра (?—1196) — граф Ачерра, влиятельный апулийский барон, военачальник Сицилийского королевства.
 Ришар Сен-Викторский (?—1173) — французский философ, теолог, представитель мистицизма.
 Ришар из Пуату (1110—1173) — французский хронист и поэт.
 Ришар из Сенона (1190—1266) — французский хронист и теолог.
 Ришар Леско (1310—1358) — французский хронист из Сен-Дени.

Фамилия

А 
 Ришар, Адриен (1866—1948) — депутат Сената Третьей французской республики (1927—1944).
 
 Ришар, Анри (1936—2020) — канадский профессиональный хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
 Ришар, Антуан (род. 1960) — французский легкоатлет, бронзовый медалист Олимпийских игр 1980 года в эстафете 4×100 метров.
 Ришар, Арно (род. 1971) — депутат Национального собрания Франции (c 2007).
 Ришар, Ашиль (1794—1852) — французский миколог, систематик.

Д 
 Ришар, Доминик (род. 1954) — депутат Национального собрания Франции (2002—2007).

Ж 
 Ришар, Жак (1918—2010) — депутат Национального собрания Франции (1967—1973), сенатор (1958—1967).
 
 Ришар, Жан-Луи (род. 1927) — французский актёр, режиссёр и сценарист, номинировался на премию «Оскар» за сценарий к фильму «Американская ночь».
 Ришар, Жан-Пьер (1922—2019) — французский историк литературы, литературный критик.
 
 Ришар, Жорж (род. 1928) — депутат Национального собрания Франции (1993—1997).

З 
 Ришар, Зинаида Иосифовна (в замужестве Мерант; 1832—1890) — российская артистка балета и педагог, дочь артистов балета Д. С. Лопухиной и Ж. Ришара.

Л 
 Ришар, Луи Клод (1754—1821) — французский ботаник, систематик.
 Ришар, Люсьен (род. 1919) — депутат Национального собрания Франции (1962—1993).

М 
 Ришар, Марта — французская шпионка времён Первой мировой войны. Имела прозвище «Жаворонок».
 Ришар, Морис (1921—2000) — канадский хоккеист.

П 
 Ришар, Паскаль — французский велосипедист, чемпион Олимпийских игр 1996 года в групповой гонке.
 Ришар, Поль Эмэ — французский авиаконструктор.
 Ришар, Пьер (род. 1934) — французский актёр и режиссёр («Высокий блондин в чёрном ботинке», «Укол зонтиком», «Невезучие»).

Ф 
 Ришар, Фирмин (род. 1947) — французская актриса, обладательница Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за роль в фильме «Восемь женщин».
 Ришар, Фелицата Виржиния (более известна как Фелицата Виржиния Гюллень-Сор; 1805 — ок. 1860) — балерина, балетмейстер и педагог.
 Ришар, Флёри Франсуа — французский художник, представитель лионской школы, ученик Луи Давида, друг Пьера Ревойя.
 Ришар, Франсуа-Мари-Бенжамен (1819—1908) — архиепископ Парижа с 1886 года.

Ш 
 Ришар, Шарль-Луи (1711—1794) — французский богослов и историк.

Э 
 Ришар, Эдмон (род. 1927) — французский кинооператор.
 Ришар, Эдуар (1886—1970) — французский политик, депутат Совета Республики (1946—1948), мэр Кольмара (1935—1940, 1945—1947).
 Ришар, Энтони (род. 1996) — канадский хоккеист.

Составные 
 Ришар де ла Вернь, Франсуа-Мари-Бенжамен.
 Тома-Ришар, Франк (род. 1950) — депутат Национального собрания Франции (1993—1997).

Другое 
 «Ришар» — петербургское издательство, основанное в конце 1890-х годов Р. Литерманом.

Примечания